Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) — постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (ранее — Таможенного союза и Единого экономического пространства).

Создана решением президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан и функционирует на основе Договоров от 18 ноября 2011 года «О Евразийской экономической комиссии» и «О регламенте работы Евразийской экономической комиссии». Дата начала функционирования — 2 февраля 2012 года.

Имеет статус наднационального органа управления, подчинённого Высшему Евразийскому экономическому совету (ВЕЭС). Решения Комиссии обязательны для исполнения на территории государств-участников ЕАЭС, Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Основная задача Евразийской экономической комиссии — обеспечение условий функционирования и развития Евразийского экономического союза, Таможенного союза и Единого экономического пространства, выработка предложений в сфере интеграции в рамках этих объединений.

Место пребывания — Москва (Российская Федерация).

Сферы полномочий ЕЭК 
Сферы полномочий Комиссии закреплены в Положении о Евразийской экономической комиссии (приложение №1 к Договору о Евразийском экономическом союзе). Евразийской экономической комиссии переданы полномочия Комиссии Таможенного союза. На Комиссию также возложен ряд дополнительных функций.

Сферы полномочий Комиссии:
 таможенно-тарифное и нетарифное регулирование;
 таможенное администрирование;
 техническое регулирование;
 санитарные, ветеринарные и фитосанитарные меры;
 зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин;
 установление торговых режимов в отношении третьих стран;
 статистика внешней и взаимной торговли;
 макроэкономическая политика;
 конкурентная политика;
 промышленные и сельскохозяйственные субсидии;
 энергетическая политика;
 естественные монополии;
 государственные и (или) муниципальные закупки;
 взаимная торговля услугами и инвестиции;
 транспорт и перевозки;
 валютная политика;
 охрана и защита результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации товаров, работ и услуг;
 трудовая миграция;
 финансовые рынки (банковская сфера, сфера страхования, валютный рынок, рынок ценных бумаг) и др.

Комиссия обеспечивает реализацию международных договоров, формирующих договорно-правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства. Комиссия также выполняет функции депозитария этих договоров и решений Высшего Евразийского экономического совета. В рамках установленных сфер деятельности Комиссия может принимать решения, имеющие обязательный характер для сторон, и рекомендации, не носящие обязательного характера. Бюджет Комиссии формируется за счёт долевых взносов сторон и утверждается главами государств-сторон.

История создания 
Евразийская экономическая интеграция началась в 1994 году, когда президент республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в ходе своего выступления в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова предложил создать на евразийском пространстве союз государств, объединённых экономическими взаимосвязями.

В 1995 году руководители Казахстана, России, Белоруссии и присоединившихся к ним позже Киргизии и Таджикистана подписали первые договоры о создании Таможенного союза. В 2000 году на этой базе был создан ЕврАзЭС.

6 октября 2007 года Белоруссия, Казахстан и Россия подписали Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза, в соответствии с которым была учреждена Комиссия Таможенного союза как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза.

С 1 июля 2010 года был введён в действие Таможенный кодекс Таможенного союза.

18 ноября 2011 года президентами Казахстана, России и Белоруссии была принята Декларация о евразийской экономической интеграции, в которой было заявлено о переходе к следующему этапу интеграционного строительства — Единому экономическому пространству. 1 января 2012 года вступило в силу 17 межгосударственных соглашений, создающих правовую основу для формирования Единого экономического пространства. Была сформирована Евразийская экономическая комиссия, заменившая упразднённую Комиссию Таможенного союза.

19 марта 2012 года на заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС и Высшего Евразийского экономического совета было принято решение о подписании к 1 января 2015 года всеобъемлющего договора о формировании Евразийского экономического союза.

29 мая 2014 года в Астане в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета главами Беларуси, Казахстана и России был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе. 10 октября 2014 года к ЕАЭС присоединилась Армения, 23 декабря 2014 года — Киргизия.

Первый этап работы ЕЭК — 2012—2015 годы — с одной стороны, совпал с периодом высокой волатильности в мировой экономике, с другой — с периодом проявления первых интеграционных эффектов. Поэтому приоритетными темами для обсуждения в странах ЕАЭС стали вопросы свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также снижения негативного взаимного и внешнего влияния с использованием интеграционных инструментов и механизмов и развития отношений с третьими странами.

29 мая 2015 года страны ЕАЭС и Социалистическая Республика Вьетнам подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Документ, предполагающий обнуление пошлин на 90 % товаров, позволит к 2020 году увеличить товарооборот союзных государств и Вьетнама более чем в два раза. В октябре 2016 года соглашение вступило в силу.

В мае 2017 года на пространстве ЕАЭС начали функционировать общие рынки лекарственных средств и медицинских изделий. Запуск этих рынков позволит повысить доступность эффективных и качественных лекарств и медизделий для граждан Союза, а также создать оптимальные условия для повышения конкурентоспособности продукции фармацевтической и медицинской промышленности стран ЕАЭС на мировом рынке.

В октябре 2017 года президенты стран ЕАЭС утвердили Основные направления реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года.

1 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Новый таможенный кодекс является современным инструментом таможенного регулирования, отвечающим вызовам сегодняшнего дня, и предусматривает ряд существенных нововведений, направленных на оптимизацию системы регулирования внешнеэкономической деятельности и соблюдение баланса интересов государственных органов и предпринимательского сообщества.

В мае 2018 года подписано временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Документ подразумевает два этапа создания зоны свободной торговли. За три года планируется договориться по полноформатному соглашению о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном. Оно охватит уже практически всю товарную номенклатуру. В перспективе товарооборот может увеличиться на 150 %. В мае же было подписано Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем. Соглашение задаёт высокий стандарт регулирования в различных сферах, включая защиту и охрану прав интеллектуальной собственности, при этом оно носит непреференциальный характер и не предусматривает отмены экспортных пошлин.

В 2021 был предоставлен статус государства-наблюдателя Узбекистану и Кубе.

Организационная структура органов управления

Структура 
С 1 января 2012 года численность сотрудников Комиссии составила 600 человек, с 1 июля 2012 года она увеличилась до 850 человек, а с 1 января 2013 года — до 1071 человека. Работники Комиссии являются международными служащими.

ЕЭК имеет два уровня управления: Совет ЕЭК и Коллегия ЕЭК.

Совет Евразийской экономической комиссии 
Совет ЕЭК осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии. Совет ЕЭК состоит из пяти представителей — по одному от каждой Стороны-участника договора — занимающих в национальных правительствах должность вице-премьера. Заседания Совета ЕЭК, как правило, проходят раз в месяц.

Состав Совета Евразийской экономической комиссии:
  Республика Армения — Мгер Гербертович Григорян;
  Республика Беларусь — Игорь Викторович Петришенко;
  Республика Казахстан — Алихан Асханович Смаилов;
  Киргизская Республика — Акылбек Усенбекович Жапаров;
  Российская Федерация — Алексей Логвинович Оверчук.

Председательство осуществляется поочерёдно в течение одного года в порядке русского алфавита по наименованию стороны. Совет ЕЭК принимает решения консенсусом.

Коллегия Евразийской экономической комиссии 
Коллегия ЕЭК является исполнительным органом Комиссии, осуществляющим выработку предложений в сфере дальнейшей интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства. Коллегия ЕЭК состоит из 10 членов (по 2 члена от каждой Стороны), один из которых является председателем Коллегии ЕЭК.

Члены Коллегии ЕЭК и председатель Коллегии ЕЭК назначаются сроком на 4 года решением Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств с возможным продлением полномочий. Работа в Комиссии является для члена Коллегии основной работой. Коллегия ЕЭК принимает решения голосованием. Каждый член Коллегии обладает одним голосом.

Заседания Коллегии ЕЭК проводятся раз в неделю.

Состав по состоянию на 2021 год:

Структурные подразделения Комиссии 
Структурными подразделениями Комиссии являются департаменты, внутри которых сформированы отделы. Структура департаментов ЕЭК утверждена Решением Совета ЕЭК от 25 января 2012 года № 2. В настоящее время в структуре ЕЭК функционируют 25 департаментов, при которых созданы более 20 консультативных комитетов с целью выработки предложений для Коллегии ЕЭК и проведения консультаций с представителями национальных органов государственной власти. Председателями комитетов являются члены Коллегии (министры) согласно их направлениям деятельности.

Каждым департаментом руководит директор департамента, являющийся должностным лицом ЕЭК. Члены Коллегии (министры) в соответствии с распределением обязанностей между ними курируют по 2—3 департамента (Решение Высшего Евразийского экономического совета от 19 декабря 2011 года № 1).

Партнерство ЕАЭС и Шелкового пути могло бы стать основой Большого Евразийского партнерства с участием других крупных региональных объединений, таких как ШОС, АСЕАН и БРИКС''.

Взаимодействие ЕЭК с бизнес-сообществом 
Деловой совет ЕАЭС
Постоянно действующий координационно-совещательный орган деловых кругов государств Союза. В Совет входит Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) Армении, Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей) Беларуси, Национальная палата предпринимателей Казахстана «Атамекен», Кыргызский союз промышленников и предпринимателей и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Консультативный комитет по вопросам предпринимательства
Для улучшения бизнес-климата в странах Союза и системного устранения избыточного давления на бизнес при коллегии комиссии создан консультативный комитет по вопросам предпринимательства. Более половины его членов — представители сообщества предпринимателей. Задача комитета — содействие улучшению бизнес- и инвестиционного климата, устранение избыточного административного давления и необоснованных расходов хозяйствующих субъектов и субъектов рынка, создание благоприятных условий для развития трансграничной торговли в ЕАЭС.

Портал «Функционирование внутренних рынков»
Портал «Функционирование внутренних рынков» — это система информационного взаимодействия с заинтересованными лицами, в частности предпринимателями, по выявлению и устранению препятствий в рамках Союза. Она предоставляет возможность напрямую сообщать в Комиссию о препятствиях и отслеживать ход работы по обращению. Создание информационного портала позволило вовлечь большее количество граждан в работу по обеспечению функционирования Союза без барьеров, изъятий и ограничений и обеспечить реализацию одного из ключевых направлений этой работы — мониторинг и выявление препятствий.

Устранение административных барьеров
В рамках адвокатирования предпринимательства, в целях устранения избыточных административных барьеров для бизнеса в странах Союза комиссия проводит экспертизу эффективности разрабатываемых проектов актов ЕЭК, затрагивающих интересы субъектов предпринимательства. С октября 2012 года по первое полугодие 2018 года включительно проведён анализ более 2,5 тыс. проектов актов комиссии. По каждому девятому из них сформулированы предложения по устранению административных преград для ведения бизнеса и необоснованных расходов представителей бизнес-сообщества, создающих барьеры для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы в странах Союза. Решения ЕЭК, касающиеся предпринимательской деятельности, рассматриваются с участием предпринимателей.

Бизнес-диалог с представителями предпринимательского сообщества стран ЕАЭС
Бизнес-диалог — ежеквартальное мероприятие, которое организует торговый блок Евразийской экономической комиссии с приглашением департаментов других блоков с целью обмена информацией и проведения открытых дискуссий на наиболее актуальные темы внешнеторговой и внутренней политики на евразийском пространстве. Повестка дня Бизнес-диалога формируется на основе предложений как департаментов Комиссии, так и непосредственно деловых объединений и союзов ЕАЭС — основных участников мероприятия.

Основные документы и решения 
 Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 года
 Декларация «О Евразийской экономической интеграции» от 18 ноября 2011 года
 Договор «О Евразийской экономической комиссии» от 18 ноября 2011 года
 Договор «О регламенте работы Евразийской экономической комиссии» от 18 ноября 2011 года
 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Евразийской экономической комиссии
 Официальный сайт Евразийского экономического союза
 Правовой портал Евразийского экономического союза
 Олег Сапожков. Комиссары Евразии. По проекту договора ЕЭП обзаведется аналогом Еврокомиссии с тысячей вакансий. «Коммерсантъ», 31.10.2011
 Юрий Кофнер. Краткий обзор деятельности ЕЭК

Евразийская экономическая комиссия